Copa Báltica (patinação artística no gelo)
 Copa Báltica de Futebol

Desambiguação